Rufford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Rufford (parish i Storbritannien, Lancashire), England, 
 Rufford (parish i Storbritannien, Nottinghamshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar